Brădești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien in verschiedenen Kreisen:

 Brădești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Brădești (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Brădești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Brădești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui